Олсуфьев, Дмитрий Адамович (1769—1808) — московский губернский предводитель дворянства.
 Олсуфьев, Дмитрий Адамович (1862—1937) — русский государственный деятель, член Государственного совета.